Een gelofte of belofte
 The Vow (1946), een stalinistische propagandafilm uit 1946, geregisseerd door Mikhail Chiaureli
 The Vow (2012), een romantische komediefilm uit 2012, geregisseerd door Michael Sucsy
 The Vow (Toyah), een single van Toyah uit 1983
 Vows (album), een album van Kimbra uit 2011